Влака може бити:

 Влака (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Влака (Вргорац), насељено мјесто у општини Вргорац, Република Хрватска
 Влака (Сливно), насељено мјесто у општини Сливно, Република Хрватска
 Влака (острво), острво у Јадранском мору